Příjmení Vozáry nosí více různých osob:

 Jan Vozáry (* 1963) – český hudebník
 Dušan Vozáry (* 1965) – český hudebník